Bosnië-Herzegovina
 Jasenovo (Foča), een plaats in de gemeente Foča in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Jasenovo (Bela Crkva), een plaats in de Servische gemeente Bela Crkva
 Jasenovo (Despotovac), een plaats in de Servische gemeente Despotovac
 Jasenovo (Nova Varoš), een plaats in de Servische gemeente Nova Varoš

Slowakije
 Jasenovo (Slowakije), een plaats en gemeente in Slowakije